Montréal / Montreal est un type toponymique roman, dont l'usage le plus connu est celui de la ville canadienne de Montréal (Québec).

Étymologie 
Il se compose des éléments mont « colline, mont » et real « royal », d'où le sens global de « mont royal » en ancien occitan.

En France, Montréal est un type toponymique essentiellement occitan.

Toponymes

Bahamas 
 Montreal

Brésil 
 Montreal, une ville de l'Amazonas

Canada 
Municipalités
 Montréal, ville du Québec ; 
 Montréal-Est, ville du Québec ;
 Montréal-Ouest, ville du Québec.

Organisations régionales
 Montréal, région administrative du Québec ;
 agglomération de Montréal, agglomération municipale regroupant la ville de Montréal ;
 région métropolitaine de Montréal, ou « Grand Montréal », terme employé pour parler de Montréal et sa grande banlieue ;
 communauté métropolitaine de Montréal, un organisme de gestion régionale.

Autres
 Île de Montréal, île sur laquelle se trouve la ville du même nom ;
 Montréal-Nord, arrondissement de la ville de Montréal ;
 Montréal-Sud, ancienne ville du Québec ;
 lac Montréal, lac situé dans la province de la Saskatchewan ;
 rivière Montréal, émissaire du lac Montréal (Saskatchewan) ;
 rivière Montréal, affluent de la rivière des Outaouais.

Circonscriptions électorales
 Montréal-Centre, une ancienne circonscription provinciale ;
 Montréal, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada (1841-1867) ;
 Montréal-Centre, ancienne circonscription fédérale du Québec (1867-1892) ;
 Montréal-Est, ancienne circonscription fédérale du Québec (1867-1892) ;
 Montréal-Est (district électoral) de 1867 à 1890 ;
 Montréal-Ouest, ancienne circonscription fédérale du Québec (1867-1892) ;
 Montréal-Ouest (district électoral) de 1867 à 1890.

Espagne 
 Montreal (Mont-ral en catalan), une commune de la Province de Tarragone

 Monreal est un village dans la province de la Communauté forale de Navarre

États-Unis 
 Montreal, une ville du Missouri
 Montreal, une ville du Wisconsin

France 
Les communes françaises qui portent ce nom, au nombre de six, sont regroupées en une association appelée Association des Montréal de France.
 Montréal (Ardèche), commune de l'Ardèche ;
 Montréal (Aude), commune de l'Aude ;
 Montréal (Gers), commune du Gers ;
 Montréal (Yonne), commune de l'Yonne ;
 Montréal-la-Cluse, commune de l'Ain ;
 Montréal-les-Sources, commune de la Drôme.

Plusieurs  portent également ce nom :
 le château de Montréal, à Issac dans le département français de la Dordogne ;
 le château de Montréal, à Montréal dans le département français de l'Ardèche ;
 le château de Montréal, à Montréal dans le département français de l'Yonne ;
 le château de Montréal, à Montréal-la-Cluse dans le département français de l'Ain ;
 le château de Montréal, à Peyrehorade dans le département français des Landes ;
 le château de Montréal-de-Sos, à Auzat, dans le département français de l'Ariège.

Formule inverse
 Réalmont, commune du Tarn
 Réaumont, commune de l'Isère 
 Réjaumont, commune des Hautes-Pyrénées
 Réjaumont, commune du Gers
 Montréjeau, commune de la Haute-Garonne

Jordanie 
 le Krak de Montréal, un château en Jordanie actuelle, construit par les chrétiens peu après la première croisade.

Mexique 
 Monterrey, une ville dans l'État de Nuevo León

Portugal 
 Monte Real, un village du District de Leiria

Royaume-Uni 
 Montreal Park est un développement dans Sevenoaks dans le Kent, autrefois la résidence de Jeffery Amherst.

Informatique 
 Montreal est le nom de code d'un processeur d'AMD basé sur l'architecture K10.

Voir aussi

Articles connexes 
 Mont-royal

Divers 
 La Convention de Montréal est une convention protégeant les droits des passagers dans le domaine de l'aviation
 la Grande paix de Montréal, un traité de 1701.
 le Protocole de Montréal, accord international visant à réduire les substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
 Demain matin, Montréal m'attend, une comédie musicale de Michel Tremblay (paroles) et François Dompierre (musique) [1970).
 Je reviendrai à Montréal, une chanson de Robert Charlebois (1976).
 Montreal,  de l'album d'Autechre Amber (1994)
 Montréal est une chanson d'Ariane Moffatt, sur l'album Le Cœur dans la tête, paru en 2006.
 Montréal est une chanson de Tété, sur l'album À la faveur de l'automne.
 Montreal, groupe punk rock allemand de Hambourg.
 Monsieur de Montréal, gouverneur d'Aubenas en 1593.
 La tour Monréal à Sauveterre-de-Béarn (France).
 Alfa Romeo Montreal
 Bernard de Montréal, essayiste et conférencier canadien.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France